Die Cazoo European Darts Championship 2022 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 27. bis zum 30. Oktober 2022 zum 15. Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Das Turnier kehrte dabei an den Austragungsort von 2018 zurück und wurde in den Westfalenhallen in Dortmund ausgetragen. Titelverteidiger war der Engländer Rob Cross.
Den Sieg sicherte sich der Engländer Ross Smith, welcher im Finale Michael Smith mit 11:8 legs schlagen konnte.

Format und Qualifikation 
Im Rahmen der PDC Pro Tour 2022 wurden zusätzlich dreizehn sogenannte European Tour-Events ausgetragen. Die Preisgelder, welche bei diesen Turnieren ausgespielt wurden, wurden in einer Rangliste, der European Tour Order of Merit, zusammengefasst. Die besten 32 dieser Rangliste qualifizierten sich für die European Darts Championship und waren dabei auch gesetzt.

Bei dem Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste dabei auf ein Doppelfeld erfolgen. Der Spielmodus in der ersten Runde lautete dabei Best of 11 Legs. Im Achtel- und Viertelfinale wurde auf Best of 19 Legs erhöht, während die Halbfinale und das Finale im Modus Best of 21 Legs ausgetragen wurden.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 500.000 ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer

Ergebnisse

Übertragung 
International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz waren alle Spiele über den Streamingdienst DAZN und im Free-TV auf Sport 1 zu sehen.

Besonderheiten 
 Ross Smith erreichte in diesem Turnier erstmals das Finale eines Majors und konnte auf Anhieb gewinnen, wodurch Michael Smith sein neuntes Finale (inklusive World Cup of Darts 2020) verlor.
 Mit Rob Cross schied zum vierten Mal in Folge der Titelverteidiger der European Darts Championship in der ersten Runde aus.

Weblinks 
 Offizielle Seite bei der PDC
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

2022
Dartveranstaltung 2022
Dartwettbewerb in Deutschland
Sportveranstaltung in Dortmund
Westfalenhalle